Krzysztof Szubarga (ur. 5 lipca 1984 w Inowrocławiu) – polski koszykarz grający na pozycji rozgrywającego, wychowanek Noteci Inowrocław, po zakończeniu kariery zawodniczej trener koszykówki, obecnie trener Suzuki Arki Gdynia.

59-krotny reprezentant Polski (w latach 2005–2013). W swojej karierze rozegrał 478 meczów w Polskiej Lidze Koszykówki, zdobywając w sumie 5431 punktów. Dwukrotny uczestnik mistrzostw Europy (2009 i 2013). Mistrz Polski z 2011 i wicemistrz z 2011 roku, zdobywca Superpucharu Polski z 2010. Najlepszy Polski Zawodnik PLK z 2010 i 2017. Najlepszy obrońca PLK z 2013. Najlepszy strzelec PLK z 2017. 

Od czerwca 2016 zawodnik Asseco Arki Gdynia.

21 marca 2021 poinformował o zakończeniu kariery zawodniczej. 12 czerwca 2022 podczas spotkania Noteci Inowrocław z Resztą Świata zakończył oficjalnie karierę sportową, otrzymując pamiątkową koszulkę kadry Polski oraz zegarek.

29 lipca 2022 został głównym trenerem Arki Gdynia.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej..

Klubowe 
  Mistrz Polski (2011)
  Wicemistrz Polski (2010)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2019)
 Zdobywca Superpucharu Polski (2010)

Indywidualne 
 Najlepszy Polski Zawodnik PLK (2010, 2017)
 Suzuki Drive Sezonu Energa Basket Ligi (2019, 2021)
 Najlepszy obrońca TBL (2013)
 MVP:
 I ligi (2007)
 miesiąca PLK (listopad 2012, 2016, październik 2017)
 kolejki EBL (1 - 2018/2019, 17 - 2019/2020, 4 - 2020/2021)
 Uczestnik meczu gwiazd:
 PLK (2009, 2010, 2012, 2013)
 I ligi (2007) 
 Zaliczony do:
 I składu:
 PLK (2010, 2017)
 I ligi (2007)
 kolejki EBL (4 - 2020/2021)
 II składu PLK (2013 przez dziennikarzy)
 Lider: 
 strzelców:
 PLK (2017)
 I ligi (2007)
 PLK w:
 asystach (2010, 2013)
 przechwytach (2012)

Reprezentacja 
 Uczestnik mistrzostw Europy:
 2009 – 9. miejsce, 2013 – 21. miejsce
 U–18 (2002 – 8. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie PLK 
  
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 
  
 Profil na fiba.com 
 Profil na slzkosz.pl 
  

Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Polscy koszykarze
Polscy trenerzy koszykarscy
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Noteci Inowrocław
Koszykarze Polpaku Świecie
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Sportino Inowrocław
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze MBC Mikołajów
Ludzie urodzeni w Inowrocławiu
Urodzeni w 1984